Spondylocladiella är ett släkte av svampar. Spondylocladiella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Spondylocladiella